Thoiry, Ain
 Thoiry, Savoie
 Thoiry, Yvelines